G20 (paesi industrializzati) (o Gruppo dei 20) – forum creato nel 1999, che riunisce i 20 paesi più industrializzati e l'Unione europea
 G20 (paesi in via di sviluppo) (o Gruppo dei 20) – gruppo di paesi in via di sviluppo creato nel 2003, che si occupa principalmente di agricoltura